Мавлютово — название населённых пунктов в России:

 Мавлютово — посёлок в Кушнаренковском районе Башкортостана.
 Мавлютово — деревня в Мишкинском районе Башкортостана.

См. также 
 Мавлютов 
 Мавлютова